Die 7. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  7. Division (Deutsches Kaiserreich)
  7. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  7. (Württembergische) Landwehr-Division
  123. Infanterie-Division (7. Königlich Sächsische)
  7. (Bayerische) Division (Reichswehr)
  7. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  7. Flieger-Division, siehe 1. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)
  7. Luftwaffen-Felddivision
  7. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“
  7. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  7. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  7. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  7. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  7. Division des österreichischen Bundesheeres, siehe Bundesheer (1. Republik)#7. Division
  7th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  7. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), im September 1941 aus 64. Schützendivision hervorgegangen, nach Kampf in Stalingrad neu aufgestellt
  7th (Meerut) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte
  7th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die 1940 in Britisch-Indien aufgestellt und 1947 aufgelöst wurde
  7. Division (Irak), 1960 in der Republik Irak aufgestellt, 2003 in derselben aufgelöst und 2004 neuaufgestellt.
  7. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  Felddivision 7 der Schweizer Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  7. Flieger-Division (Wehrmacht)
  7. Garde-Luftlande-Division (Russland)

Kavallerie-Verbände 
  7. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)
 7. Kavallerie-Schützen-Division
  7. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee

Gepanzerte Verbände 
  7. Panzergrenadierdivision der Bundeswehr, siehe 7. Panzerdivision (Bundeswehr)

  7. Division der Bundeswehr, siehe 7. Panzerdivision (Bundeswehr)

Fliegende Verbände 
  7. Jagd-Division (Wehrmacht)
  7. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  7. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern